Кубок Испании по футболу 1969 — 65-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Атлетик Бильбао. Этот кубок стал двадцать первым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 4 мая по 15 июня 1969 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

 Дополнительный матч

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1969 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1969 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Спорт в Испании в 1969 году